Nägelein steht für:
 eine Gewürznelke

Nägelein ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Nägelein (* 1981), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Negelein
 Negelin